Ingênuo (usurpador) - usurpador romano do 
 Ingênuo (homem claríssimo) - senador romano do final do  e começo do V